FINA Water Polo World League 2006 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World League 2006 – competizione di pallanuoto femminile